

Ігумново — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Ігумново — присілок, Верховазький район, Вологодська область